Annie Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Annie Lake (Alaska)
 Annie Lake (Colorado)
 Annie Lake (Florida)
 Annie Lake (Minnesota)

in Kanada:
 Annie Lake (Yukon)

Siehe auch:
 Ann Lake
 Anna Lake
 Anne Lake